Лапін Олександр Йосипович (1945—2012) — радянський і російський фотограф, автор книг з фотографії.
 Лапін Олександр Олександрович
 Лапін Олександр Павлович (1964) — російський генерал, командувач Центрального ВО.